La saison 2010-2011 du Championnat du Portugal D3 est la soixante-seizième édition du championnat de troisième division.

La compétition est disputée sous trois zones où seize clubs s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. À la fin de la phase régulière les premiers des trois zones, joue un play-off final afin de désigner le vainqueur de la compétition mais également les deux promus sur les trois équipes, qui accéderont en deuxième division. En fin de saison, les quatre derniers des trois zones sont reléguées dans la division inférieure. Les clubs qui finissent à la douzième place dans les trois zones, seul le club ayant plus de points que ses deux concurrents se maintient en troisième division la saison suivante.

C'est le club de l'União Madeira qui remporte la compétition après avoir terminé en tête de son groupe, puis vainqueur des barrages de promotion à un point d'avance avec l'Atlético CP qui est promu en compagnie du vainqueur. Malheureux troisième des barrages, le Padroense FC ne peut espérer mieux qu'un maintien en troisième division la saison suivante.

C'est le troisième titre de champion du Portugal de troisième division, de l'histoire du club après sept ans passés en troisième division. Malheureux premier de sa poule durant les saisons 2006-07 et 2009-10 cette fois-ci le club parvient à obtenir son accession en deuxième division.

Participants 
Ce tableau présente les quarante-huit équipes qualifiées pour disputer le championnat 2010-2011. On y trouve le nom des clubs, l'année de la dernière accession à cette division, leur classement de la saison précédente, le nom des stades ainsi que la capacité de ces derniers.

Le championnat comprend trois zones de seize équipes.

Légende des couleurs

Compétition

Première phase

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|+Zone Nord

|+Zone Centre

|+Zone Sud

 Notes
A L'União Serra met un terme au football en sénior. À la suite de la crise financière, le club ne se représente plus pour évoluer en quatrième division pour la prochaine saison.

Changements d'entraîneurs

Résultats 
Zone nord

 

	

 

 

Zone centre

  

 

 

 

	  	 	 

 
 

Zone sud

Barrages de promotion 
Trois équipes sont présentes pour disputer les barrages de promotion. La première et la deuxième place donne directement accès à la division supérieure la saison suivante.

C'est l'Atlético CP et l'União Madeira qui rejoigne la deuxième division. En finissant premier des barrages de promotion l'União Madeira, remporte son troisième titre en II Divisão.

Statistiques 

Leaders du championnat

Évolution des classements

 Moyennes de buts marqués par journée
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée pour la zone nord. Il est également indiqué la moyenne total sur la saison qui est de 18,6 buts/journée.

Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée pour la zone centre. Il est également indiqué la moyenne total sur la saison qui est de 18,93 buts/journée.

Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée pour la zone sud. Il est également indiqué la moyenne total sur la saison qui est de 19,86 buts/journée.

Bilan de la saison

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat du Portugal de football 2010-2011
 Championnat du Portugal de football D2 2010-2011
 Coupe du Portugal de football 2010-2011
 Coupe de la Ligue portugaise de football 2010-2011

Liens externes 
  La D3 portugaise sur leballonrond.fr
  Les différentes compétitions portugaises sur foradejogo.net

Annexes

Notes

Références 

Championnat du Portugal de football de troisième division
Portugal
Football au Portugal en 2010
Football au Portugal en 2011